Науендорф може бити:

 Науендорф (Тирингија), општина у округу Вајмарер Ланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Науендорф (Залекрајс), општина у округу Зале, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.

Види још 
 Наундорф